Tadeusz Kwiatkowski – działacz niepodległościowy, 4 listopada 1933 odznaczony pośmiertnie Krzyżem Niepodległości
 Tadeusz Kwiatkowski – działacz niepodległościowy, 16 marca 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Tadeusz Władysław Kwiatkowski (ur. 1896) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, komendant PKU Kraków Powiat
 Tadeusz Jan Kwiatkowski (ur. 1898) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych, dowódca Rybnickiego Batalionu ON
 Tadeusz Kwiatkowski (1915–1943) – działacz harcerski i konspiracyjny
 Tadeusz Kwiatkowski (1920-2007) – prozaik
 Tadeusz Kwiatkowski (1928-) – funkcjonariusz
 Tadeusz Kwiatkowski-Cugow (1940-2008) – poeta

Przypisy